Osoby o tym nazwisku:
 Byron P. Rourke – kanadyjski psycholog
 Mickey Rourke – amerykański aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 Rachel Rourke – australijska siatkarka